Magyarország népei az 1850. évi népszámláláskor.

Magyarország népessége